Blutstraße steht für

 Blutstraße, Straßenstück in Norwegen in Saltdal
 Blutstraße (KZ Buchenwald) im KZ Buchenwald
 Blutstraße (Kröpelin)
 Blutstrasse (Lübeck)
 Blutstraße (Parchim)
 Blutstraße (Rostock)